Municipio de San Nicolás kan syfta på:

Kuba 

 Municipio de San Nicolás (kommun i Kuba), Provincia Mayabeque,

Nicaragua 

 Municipio de San Nicolás (kommun i Nicaragua), León,